Уобаш-авеню () — может означать:

  — улица в городе Чикаго, штат Иллинойс, США.
  — шестиполосный бульвар на северо-западе Балтимора, штат Мэриленд, США.
  — американский музыкальный фильм 1950 года режиссёра Генри Костера с Бетти Грейбл в главной роли.

См. также